El término Texán puede hacer referencia a:

 Diego Texán, una población localizada en el municipio de Mérida, Yucatán, México;
 Texán, una población localizada en el municipio de Cansahcab, Yucatán, México;
 Texán Cámara, una población localizada en el municipio de Mérida, Yucatán, México;
 Texán de Palomeque, una población localizada en el municipio de Hunucmá, Yucatán, México; o
 Texán Espejo, una población localizada en el municipio de Motul, Yucatán, México.